Bloomsburg bezeichnet:

 Bloomsburg (Ontario), Ort in Kanada
 Bloomsburg (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bloomsburg University of Pennsylvania, Universität in den Vereinigten Staaten
 Bloomsburg-Formation, eine Grundgesteinsformation im Osten Nordamerikas

 Siehe auch 
 Bloomburg, ein Ort in Texas in den Vereinigten Staaten